Anckorn ist der Name von

 John Fergus Anckorn (* 1949) Geologe der British Antarctic Survey
 Anckorn-Nunatakker, nach ihm benannte Hügelgruppe auf der Antarktischen Halbinsel
 Fergus Anckorn, britischer Soldat und bekannter Kriegsgefangener